Bình Dương FC is een Vietnamese voetbalclub uit Thủ Dầu Một en werd in 2007 voor het eerst in de clubhistorie landskampioen. In 2014 won het de eerste editie van het Mekong Club Championship.

In Azië

Erelijst 
Nationaal
 V-League (4):  2007, 2008, 2014, 2015
 Vietnamese Beker (2): 1994 (als Sông Bé), 2015
 Vietnamese Super Cup (4): 2007, 2008, 2014, 2015
 BTV Beker (6): 2002, 2003, 2005, 2012, 2013, 2017
Internationaal
 Mekong Club Championship (1): 2014

Bekende (oud)-spelers 
  Danny van Bakel
  Lee Nguyen
  Wiljan Pluim
  Lê Công Vinh

Externe link 
 Website van de club

Vietnamese voetbalclub
Bình Dương